Вильягра — фамилия. Известные носители:
 Вильягра, Дерлис (1940—1975) — парагвайский революционер, типограф, генеральный секретарь молодёжного крыла ПКП — Федерации коммунистической молодёжи.
 Вильягра, Клаудио (род. 1996) — аргентинский футболист.
 Вильягра, Кристиан (род. 1985) — аргентинский футболист, защитник клуба «Росарио Сентраль».
 Вильягра, Франсиско де (1511—1563) — испанский конкистадор и губернатор Чили.